Кемп, Мартин (род. 1961) — английский актёр.
 Кемп, Мартин (род. 1942) — английский историк искусства.